Lakownica żółtawa
 Lingzhi – gewog w Bhutanie